La Puta Opepé es el grupo mallorquín más relevante del género y una referencia dentro del hip hop en español, formado por Xino arcade (El Chino, Arcadio, Mariscal de Campo Golpesito Rodríguez, Rigui Martin, Rigoletto Rankin, Vulcano Man, Junior Peña, Beat, Mr.Beat) (MC y productor musical), El Hermano L (Alolo, La Gran L, Norehenex, Rico Suárez) (MC), Paco (Paddy Paquito, Mac Pac) (MC y productor musical), Don Manolo (DJ) y Biyi como productor musical.

"Raggafla" y "Los Cuñaos del Fonk" son alias que usan los componentes de La Puta Opepé, dependiendo del tipo de música que realicen.

Biografía 
Allá por 1990, El Xino y Biyi se unieron como grupo, al cual se fueron incorporando miembros hasta llegar a grabar en 1993 su primera maqueta como grupo: "Esplendor en la yerba", materializando su primera referencia como grupo.

Una maqueta, que sorprendió a propios y extraños debido a gran acogida de la que disfrutó y que propició su formación como grupo musical (1995), dando como resultado la grabación de su primer disco profesionalmente: "Vacaciones en el mar" (1996).

Discografía

Como La Puta Opepé 
 "Esplendor En La Yerba" (maqueta) (1993)
 "Vacaciones En El Mar" (Yo Gano, LP) (1996)
 "Batalla De Cazalla" (Yo Gano, Maxi sencillo) (1998)
 "Regreso al Futuro" (BOA Records, LP) (2013)

Como Los Cuñaos Del Fonk 
 "Sifón Y Jerna" (Yo Gano, Maxi sencillo) (2000)
 "Chanelance" (Yo Gano, LP) (2000)
 "Los Cuñaos Remezclaos" (Yo Gano, Maxi sencillo) (2000)

Como Raggaflá 
 "Josemari" (Yo Gano, Maxi sencillo) (2002)
 "El Sistema" (Yo Gano, LP) (2002)
 "Rmx" (Yo Gano, LP) (2003)

Colaboraciones 
 Dave Bee "Comunicologia Vol.2" (2000)
 Recopilatorio La Habana-Madrid "Flow Latino" (2003)
 El Puto Coke "Los Lunes Al Soul" (2006)
 Kase O y DobleH "Pásatelo" - "Chanelance" (2000)

Véase también 
 El Hermano L
 Hip hop español

Enlaces externos 
 Canal de Youtube del Grupo 

Puta Opepé, La
Puta Opepé, La
Puta Opepé, La